Заозёрное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Заозёрное — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Заозёрное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Заозёрное — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1974 г.
 Заозёрное — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Заозёрное — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
Заозёрное — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1980 г.
 Заозёрное — село в Макаровском районе Сахалинской области
 Заозёрное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заозёрное — посёлок городского типа в Городском округе Евпатория/Евпаторийском городском совете.

Украина 
 Заозёрное — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Заозёрное — село в Любомльском районе Волынской области.
 Заозёрное — село в Каховском районе Херсонской области.
 Заозёрное — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также 
 Заозёрная
 Заозёрный (значения)
 Заозёрск
 Межозёрное
 Озёрное